Medal Honoru – odznaczenia:
 Medal of Honor – najwyższe amerykańskie odznaczenie wojskowe.
 Congressional Space Medal of Honor – odznaczenie przyznawane astronautom amerykańskim przez prezydenta USA.
 Ellis Island Medal of Honor – odznaczenie przyznawane obywatelom USA na Wyspie Ellis.
 Medal of Honour – odznaczenie państwowe Saint Kitts i Nevis.
 Victoria Medal of Honour – odznaczenie królewskiego stowarzyszenia ogrodniczego (ang. the Royal Horticultural Society) w Wielkiej Brytanii.
 Medal of Honor – seria gier komputerowych wydanych przez Electronic Arts.
 Medal of Honor – gra wideo wydana na konsolę PlayStation w 1999 roku.
 Medal of Honor – gra komputerowa wydana w 2010 roku.